Бадо — фамилия, известные носители:

 Бадо, Джулиан (род. 1983) — испанский и гибралтарский футболист.
 Бадо, Раймунд (1902—1986) — венгерский борец греко-римского стиля.
 Бадо, Рафаэль (род. 1984) — испанский и гибралтарский футболист, футбольный тренер.